Louis Bridel ist der Name folgender Personen:

* Jean-Louis Bridel (1759–1821), Schweizer reformierter Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer sowie Autor
 Louis Bridel (Jurist) (1852–1913), Schweizer Jurist und Politiker